Oxyloma groenlandicum är en snäckart som först beskrevs av Moller 1842.  Oxyloma groenlandicum ingår i släktet Oxyloma och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
groenlandicum